Muo este un sat din comuna Kotor, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, localitatea avea  677 de locuitori (la recensământul din 1991 erau 740 de locuitori).

Demografie 
În satul Muo locuiesc 524 de persoane adulte, iar vârsta medie a populației este de 38,3 de ani (35,8 la bărbați și 40,7 la femei). În localitate sunt 231 de gospodării, iar numărul mediu de membri în gospodărie este de 2,93.

Populația localității este foarte eterogenă.

Referințe

Legături externe 
 Muo pe Wikimapia

Localități din comuna Kotor